The Moth (in inglese la falena) può riferirsi a:

Cinema 
 The Moth – cortometraggio muto del 1911 con Marguerite Snow
 The Moth – cortometraggio muto del 1914 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The Moth – film muto del 1917 diretto da Edward José
 The Moth – film del 1934 diretto da Fred C. Newmeyer
 The Moth – cortometraggio di animazione del 2008 diretto da Campbell Farquhar

Televisione
 The Moth  – film per la televisione a puntate del 1997 diretto da Roy Battersby
 The Moth  – serie televisiva del 2002
 La falena (The Moth) – episodio della prima stagione di Lost